Moskovskaia () é o nome de várias estações de metro de cidades de países onde são faladas línguas eslavas, sendo uma referência a Moscovo.

Rússia 
 Estação Moskovskaia — Metro de São Petersburgo, em São Petersburgo, Rússia.
 Estação Moskovskaia — Metro de Níjni Novgorod, em Níjni Novgorod, Rússia.
 Estação Moskovskaia — Metro de Cazã, em Cazã, Rússia (em construção).

Bielorrússia 
 Estação Moskovskaia — Metro de Minsk, em Minsk, Bielorrússia.

República Checa 
 «Moskovskaia» () — o nome original (1985–1990) de uma das estações de Metrô de Praga na República Checa. Em 1990 a estação foi renomeada «Anděl».

Ver também
 Estação Moskovskii Prospekt — Metropolitano de Carcóvia, em Carcóvia, na Ucrânia
 Estação Moscova — Metrô de Milão, em Milão, Itália.

Desambiguação